Parachute (paracadute in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Parachute  – città della Contea di Garfield, Colorado (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Parachute  – gruppo musicale statunitense
 Parachute  – album dei The Pretty Things del 1970
 Parachute  – singolo di Cheryl Cole del 2010, dall'album 3 Words
 Parachute  – singolo dei Kaiser Chiefs del 2016

Videogiochi 
 Parachute  – videogioco per Atari 2006 del 1983